Astana — название города Астана латиницей, а также:
 Astana — кинофестиваль.
 «Astana» — велокоманда.